Флаг муниципального образования Белоре́ченский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 июля 2006 года решением Совета муниципального образования Белореченский район № 6 и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2585.

Описание 
«Флаг муниципального образования Белореченский район представляет собой голубое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 и воспроизводящее белые, с чёрными и серыми контурами, фигуры герба района: диагональную (поднимающуюся к свободному краю) полосу в виде волн и конскую голову, выходящую из полосы вверх посредине полотнища».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности муниципального образования Белореченский район.

Белая волнистая полоса символизирует реку Белую, чьим именем назван город и район. Такая композиция делает герб гласным, что в геральдике считается одним из классических способов создания гербовой композиции.

Символика конской головы на флаге многозначна:

— изображение конской головы аллегорически указывает на ведущую роль казаков регулярной Кавказской армии, которые подготовили место под будущий город Белореченск в 1861—1862 годах;

— Белореченская земля имеет богатую историю — на территории района находятся многочисленные археологические памятники разных эпох. Их оставили скифы, сарматы, половцы, татары. В жизни и культуре всех этих народов конь занимал особенное место, о чём говорит изображение головы коня.

— муниципальное образование Белореченский район — традиционно сельскохозяйственный, в хозяйственной жизни местного населения кони до настоящего времени играют особую роль.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением лошади